Le sigle CSTA peut signifier :
  ;
 Conseil supérieur des tribunaux administratifs.